Lebedjev ali Lebedjeva [lebédjev/lebédjeva] ima več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti (rusko Ле́бедев/Ле́бедева, ukrajinsko Ле́бедєв/Ле́бедєва). 

 Aleksander Aleksejevič Lebedjev (1893—1969), ruski fizik.
 Aleksander Nikolajevič Lebedjev (1869—1937), ruski biokemik.
 Aleksander Jevgenjevič Lebedev (*1959), ruski poslovnež in politik, oligarh
 Andrej Lebedjev (*1961), ruski kemik ?
 Jevgenij Aleksandrovič Lebedev (*1980), rusko-angleški poslovnež 
 Jurij Vasiljevič Lebedjev (*1951), ruski hokejist in sovjetski reprezentant.
 Nikolaj Georgijevič Lebedjev (1901—1992), sovjetski general
 Oleg Lebedjev (*1976), ruski politik
 Pavel Pavlovič Lebedjev (1872—1933), ruski general
 Peter Nikolajevič Lebedjev (1866—1912), ruski fizik.
 Semjon Andrijanovič Lebedjev, ruski vojaški pilot.
 Sergej Aleksejevič Lebedjev (1902—1974), ukrajinsko-ruski elektroinženir in računalnikar. 
 Sergej Vasiljevič Lebedjev (1874—1934), ruski kemik. 
 Sergej Nikolajevič Lebedjev (*1948), ruski obveščevalec, armadni general, zunanjepolitični svetovalec, predsednik IK Skupnosti neodvisnih držav 
 Sergej Lebedjev (*1981), ruski pesnik, esejist, novinar 
 Valentin Vitaljevič Lebedjev (*1942), ruski inženir in kozmonavt.
 Viktor Mihajlovič Lebedjev (1935—2021), ruski skladatelj
 Vjačeslav Lebedjev, predsednik ruskega vrhovnega sodišča

Glej tudi 

 priimek Lebed
 priimek Lebedenko